Georges Hosotte(1936-), peintre français
 Jean-Paul Hosotte (1955-), cycliste français
 Patrick Hosotte (1957-), cycliste français
 Sophie Eglin-Hosotte (1966-),  cycliste française